CME kan syfta på:

 CME – stora mängder partiklar kastas ut med solvinden till följd av stora explosioner på solens yta coronal mass ejection, se Koronamassutkastning
 CME – en börs i Chicago, se Chicago Mercantile Exchange